Prou ist der Familienname folgender Personen:

 Joël Prou (* 1946), französischer Fußballer
 Suzanne Prou (1920–1995), französische Schriftstellerin
 Xavier Prou (* 1951), französischer Street-art Künstler, bekannt unter seinem Pseudonym Blek le Rat